Андре́й Степа́нович Дударе́нко (; 10 октября 1930, Саввушка, СССР — 28 декабря 2022) — советский и белорусский актёр.

Биография 
Выпускник ЛГИТМиК (курс Л. Ф. Макарьева).

 В 1959—1960 годах — актёр Новосибирского театра «Красный факел».
 В 1961—1969 годах — актёр Ярославского драматического театра им. Ф. Г. Волкова.
 В 1969—1971 годах — актёр Алтайского краевого театра драмы.
 В 1974— годах — актёр Русского драматического театра Карельской АССР.
 В 1982—1987 годах — актёр Государственного русского драматического театра Эстонской ССР.
 С 1988 года — актёр Национального академического драматического театра имени М. Горького.
Скончался 28 декабря 2022 года.

Роли в театре 
Национальный академический драматический театр имени М. Горького
 Пифагор — «Свалка» А. А. Дударева
 Блюментрос — «Христос и Антихрист» Д. С. Мережковского
 Старик — «Баловни судьбы» Е. Г. Поповой
 Левий Матвей — «Мастера» М. А. Булгакова
 Г-н Флеран — «Мнимый больной» Мольера
 Пастор Иммос — «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана
 Казимир Андреевич Глухов — «Русские водевили» П. И. Григорьева, П. С. Фёдорова
 Профессор Якоб — «Земляничная поляна» И. Бергмана
 Монархический голос — «Бег» М. А. Булгакова
 Саркастический прохожий — «Пигмалион» Б. Шоу
 Князь Тугоуховский — «Горе от ума» А. С. Грибоедова
 III-й князь — «Проделки Ханумы» А. А. Цагарели
 Священник — «Двенадцатая ночь» Шекспира
 Швейцар — «Леди на день» О. Д. Данилова

Фильмография 
 1967 — Шестое лето — зять кулака
 1974 — Осень — таксист
 1976 — Бросок, или Всё началось в субботу — человек в аэропорту
 1979 — На исходе лета — пациент
 1980 — Плывут моржи — Сан Саныч
 1980 — Тростинка на ветру — Прохор Федосеевич
 1981 — Вот вернулся этот парень — Удалов
 1981 — Старые письма — Иван Лукич Тенин
 1983 — Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа — лекарь
 1983 — Трое на шоссе — Иван
 1984 — Капитан Фракасс — начальник охраны Принца
 1984 — Мой друг Иван Лапшин — Кашин
 1984 — Ольга и Константин — заведующий колхозным гаражом
 1985 — В стреляющей души — Васюгин
 1985 — Грядущему веку — Василий Семёнович Соболев
 1986 — Михайло Ломоносов — Мошкарь
 1987 — Иван Великий — Семён Иринархович
 1987 — Холодное лето пятьдесят третьего... — бандит Михалыч
 1988 — Наш бронепоезд — Иван Васильевич
 1988 — Хлеб — имя существительное — Пётр Харламов
 1989 — Нечистая сила — отец
 1989 — Торможение в небесах — эпизод, член собрания (в титрах не указан)
 1990 — Волки в зоне — Кузьма
 1990 — Плач перепёлки — Захар Довгаль
 1991 — Брюнетка за тридцать копеек — секретарь
 1992 — Прикосновение — Мальцев
 1993 — Аз воздам — эпизод
 1994 — Эпилог — художник
 1995 — Сын за отца — егерь
 1998 — Зал ожидания — бомж
 1998 — Ботанический сад — эпизод
 1998 — Проклятый уютный дом — войт
 2000 — Русский бунт — Белобородов
 2002 — Закон — присяжный Дрожжин
 2003 — Каменская-3 — врач-травматолог
 2003 — Между жизнью и смертью — эпизод
 2004 — Вам — задание — старик-партизан
 2006 — Письмо Феллини — старик
 2007 — Третье небо — Николай
 2007 — Сынок — сельчанин
 2007 — Перед заходом солнца — пастор Иммос
 2009 — Дольше века — Франц Линдеман в старости
 2009 — Катя — Николай Иванович
 2010 — Око за око — Ясинский
 2011 — Навигатор — Глеб Родионович Пушкарь
 2013 — Оттепель — ''Виктор Моисеевич
 2022 — Андрей Дударенко. Лицо с портрета — играет самого себя

Примечания

Ссылки 
 Биография актёра на сайте НАДТ им. М. Горького 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Минский драматический театр им. М. Горького